Oliva är ett släkte av snäckor. Oliva ingår i familjen Olividae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Snäckor